All-NBA Team (dt.: Team der NBA-Auswahl) heißt eine seit Gründung der Liga 1946/47 jährlich vergebene Auszeichnung der besten Spieler aus der jeweils letzten Saison der National Basketball Association (NBA).

Ein aus Medienvertretern bestehendes Gremium (im Jahr 2021 mit 100 Mitgliedern) ermittelt die Preisträger. Jeder der Juroren benennt drei Teams, deren Spieler für jede Wahl ins erste Team fünf Punkte, ins zweite Team drei und ins dritte Team einen Punkt bekommen.  Seit der Saison 1955/56 bestehen die Teams aus zwei Forwards, einem Center und zwei Guards. Vorher berücksichtigte die Auszeichnung diese Spielerpositionen nicht. Die Spieler mit den meisten Punkten auf ihren Positionen werden gemäß der Rangfolge der erhaltenen Punkte auf die drei Teams verteilt. Bei Gleichstand auf einer Position (vor 1955/56 lediglich auf Position 5) wird das betreffende Team auf sechs oder mehr Mitglieder erweitert, wobei jedes Team mindestens fünf Spieler umfassen muss und so die Gesamtzahl an ausgezeichneten Spielern pro Jahr variieren kann. Dies geschieht jedoch relativ selten und kam bisher nur in der Saison 1951/52 vor, als das All-NBA First Team aus sechs Spielern bestand und Spielpositionen unberücksichtigt geblieben waren mit George Mikan, Ed Macauley, Paul Arizin, Bob Cousy, Bob Davies und Dolph Schayes. Angesichts der Auflösung der traditionellen Spielpositionen in der gegenwärtigen NBA, wird die Positionswahl heutzutage wieder in Frage gestellt, da sie geeignet ist, Spieler mit einer geringeren Stimmenzahl aufgrund deren nomineller Position zu begünstigen.

In den Spielzeiten 1946/47 bis 1987/88 wurden lediglich zwei Teams gewählt.

Bedeutung und Absicht im Vergleich zum All-Star-Game 
Die Bedeutung des All-NBA Teams ist höher einzuschätzen als ein Platz in einem All-Star Team, weil zum einen die Wahl weniger die Popularität eines Spielers als seine sportlichen Qualitäten und seine Position berücksichtigt und zum anderen aufgrund einer geringeren Zahl an Plätzen (zwischen zehn und 15 gegenüber zwanzig bis 24 Positionen). Darüber hinaus ist die Ehrung die Ältere.

Zu Grunde liegt der Wahl die Absicht, eine Auswahl aus den besten Spielern der Liga für hypothetisches Interleague-Play zu bilden, mit dem All-NBA First Team als Starting Five und dem Second Team als Bank. Tatsächlich verbot die NBA allerdings solche Interleague-Begegnungen. Dennoch spielten 1971 und 1972 zwei All-Stars genannte Teams mit Vertretern der NBA und der American Basketball Association (ABA) für einen wohltätigen Zweck, in erster Linie aber zum Wohle der Spielergewerkschaften beider Ligen je ein Benefizspiel, Supergame I und Supergame II genannt. Von den zehn NBA-Spielern waren jeweils fünf aus dem All-NBA Team und von den elf ABA-Spielern 1971 sieben und 1972 sechs aus dem All-ABA Team. Weder im Auswahl-Team ihrer Liga noch einem All-Star-Team vertreten waren 1971 je ein Spieler der ABA (Willie Wise) und ein Spieler der NBA (Nate Thurmond, der aber wenigstens Mitglied des All-Defensive Teams war) und 1972 ein Spieler der ABA (Jimmy Jones). Der NBA-Spieler Nate Archibald war 1972 ebenfalls kein All-Star, dafür jedoch Mitglied des All-NBA Second Teams gewesen.

Auswirkung auf Supermax-Verträge 
Eine Wahl in die NBA-Auswahl kann gemäß Tarifvertrag der NBA (Collective Bargaining Agreement (CBA)), ebenso wie die Wahl zum MVP oder zum Defensive Player of the Year, bedeutende Auswirkungen auf das Gehalt eines berechtigten Spielers haben. Es ist unter bestimmten Umständen möglich, dass sich ein Spieler durch seine Wahl für eine Designated Player Extension – einen sogenannten Supermax Deal – qualifiziert. Dadurch kann die erlaubte Gehaltsobergrenze der NBA (Salary Cap) um bis zu 5 % und damit einen substantiellen Millionenbetrag steigen.

Rekordhalter 
Von den 251 Geehrten wurde LeBron James dreizehnmal und damit am häufigsten in das All-NBA First Team gewählt vor Karl Malone und Kobe Bryant mit je elf Berufungen. Mit 18 Gesamtwahlen hält LeBron James den Gesamtrekord vor Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan und Kobe Bryant mit 15.

Aufstellung der Geehrten  

  – Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame als Spieler
  – Aktiver Spieler der NBA in der Saison 2021/22

(Stand:Mai 2022)

Siehe auch 
 Liste der All-NBA Teams
 Liste der Mitglieder der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

Quellen 

Ehrung in der National Basketball Association
Liste (Basketball)